Andrea Marzani – ex calciatore italiano
 Carl Marzani – giornalista e politico statunitense
 Roberta Marzani – schermitrice italiana

Pagine correlate
Marzana
Marzano